Osoby o tym nazwisku:
 Kazimierz Adam Miczyński – polski botanik i genetyk
 Kazimierz Jan Miczyński – polski agronom, gleboznawca